Японская соккер-лига 1970 — 6-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига.

Турнирная таблица

Символическая сборная
Фунамото, Кодзи
Катаяма, Хироси
Комаэда, Мицуру
Ямагути, Ёситада
Оги, Аритацу
Ёсимура, Нельсон
Мори, Такадзи
Миямото, Тэруки
Сугияма, Рюити
Камамото, Кунисигэ
Уэда, Тадахико

Ссылки
RSSSF 

Япония
1970
Спорт в Японии в 1970 году